Cossetània Edicions, editorial catalana
 Cossetània, territori del Camp de Tarragona on vivien els Cossetans
 Cossetània (revista), revista estudiantil de Reus, Tarragona i Valls. 1935-1936